Pernille Larsen er navnet på flere personer:
 Pernille Larsen – fodboldspiller
 Pernille Holst Larsen – håndboldspiller
 Pernille Jessing Larsen – svømmer